Blata (motormerk)
 Blata (rivier)